Desfibrilador automático externo
 Drug Enforcement Administration

Desambiguações de siglas